Алекса́ндр Песко́в:
 Песков, Александр Валерьянович (род. 1962) — советский и российский артист эстрады, пародист, певец, актёр и телеведущий.
 Песков, Александр Васильевич (род. 1965) — советский и российский актёр.